Le  (que l'on peut traduire par championnat féminin de la WWE, division ), aussi appelé , est un titre féminin de catch (lutte professionnelle) utilisé par la  (WWE). Depuis , le WWE Raw Women's Championship et le WWE Smackdown Women's Championship ont remplacé le WWE Divas Championship. Le titre est exclusif au roster féminin de la WWE prenant part au show télévisé , à l'exclusion donc (théoriquement) des lutteuses du show Raw et des lutteuses de la division NXT

La championne actuelle est Charlotte Flair, qui en est à son septième règne. Elle a remporté le titre en battant Ronda Rousey, le soir-même de son retour, le 30 décembre 2022 à SmackDown.

Histoire 
En 2016, la  (WWE) décide de séparer à nouveau le personnel travaillant à  et à . L'objectif est de remonter les audiences du show , dans laquelle les intrigues pour les différents championnats n'évoluaient plus. Cette séparation a lieu le  quand la WWE organise un  où les figures d'autorité des deux émissions choisissent leurs catcheurs et catcheuses.

Charlotte Flair, alors championne féminine de la WWE, rejoint WWE Raw et rend le titre qu'elle porte exclusif à cette émission. Shane McMahon et Daniel Bryan, les figures d'autorité à l'écran de WWE SmackDown présentent alors le nouveau titre ainsi que le championnat par équipes de cette émission lors de l'épisode du .

Ils annoncent aussi le  2016 l'organisation d'un match à six catcheuses, par élimination, pour désigner la première championne féminine de la division WWE . Ce match oppose Alexa Bliss, Becky Lynch, Carmella, Naomi, Natalya Neidhart et Nikki Bella lors de l'évènement live en Pay-Per-View WWE Backlash 2016, et voit parmi ces six catcheuses, Becky Lynch devenir la première championne féminine de WWE SmackDown, après avoir éliminé Carmella.

Liste des championnes

Règnes combinés

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 WWE Raw Women's Championship
 WWE Divas Championship
 WWE Women's Championship (1956-2010)

Championnat de catch (WWE)